Майк Хагерти (); имя при рождении: Майкл Джерард Хагерти (; род. 10 мая 1954, Чикаго, Иллинойс, США 
- 29 апреля 2022) — американский актёр. Известен своими комедийными ролями рабочих синих воротничков, в том числе ролями строительного прораба мистера Тригера в сериале «Друзья» и менеджера магазина в сериале «Счастливчик Луи».

Хагерти родился в Чикаго, штат Иллинойс. Окончил Иллинойсский университет в Чикаго.

Хагерти является признанным мастером второстопенных, но запоминающихся характерных ролей в широком диапазоне популярных комедийных сериалов, таких как «Мартин», «Весёлая компания», «Братья Уэйэнсы», «Умерь свой энтузиазм», «Друзья», «Сайнфелд» и «Чудесные годы». Он также был частым гостем «Шоу Джорджа Карлина». Он начал свою актерскую карьеру с импровизационного скетч-шоу The Second City. Хотя большую часть своей карьеры он проработал на телевидении, он также имел небольшие роли в нескольких фильмах. Он известен своими усами и сильным чикагским акцентом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США